Příjmení Claude [klód] má více nositelů:

 Ady Claude (1913–1942), lucemburský člen odboje
Albert Claude (1899–1983), belgický fyziolog, nositel Nobelovy ceny
 Fabien Claude (* 1994), francouzský biatlonista